Hafning heißen folgende geographischen Objekte:

 Hafning (Gemeinde Wartmannstetten), Katastralgemeinde von Wartmannstetten, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hafning (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Hafning bei Trofaiach, ehemalige Gemeinde im Bezirk Leoben, Steiermark, nunmehr Teil von Trofaiach
 Hafning (Gemeinde Mortantsch), Katastralgemeinde von Mortantsch, Bezirk Weiz, Steiermark